Tulungagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Tulungagung, kabupaten, Jawa Timur, 
 Tulungagung (kabupatenhuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Tulungagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Tulungagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 111,77), 
 Desa Tulungagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 112,13), 
 Kecamatan Tulungagung, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar